Соревнования в скелетоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 10 и 11 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 25 спортсменов представляющие 15 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 3 спортсменами.

Олимпийским чемпионом 2018 года был корейский скелетонист Юн Сон Бин.

Скелетонисты Германии и Китая впервые выиграли медали на Олимпийских играх (немки ранее выигрывали медали в женском скелетоне).

Прославленный Мартинс Дукурс вновь остался без олимпийского золота.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Скелетон на официальном сайте зимних Олимпийских игр